И́кер Муньяи́н Гоньи (; 19 декабря 1992, Памплона, Испания) — испанский футболист, вингер клуба «Атлетик Бильбао» и сборной Испании.

Биография 
Икер Муньяин родился 19 декабря 1992 года в Памплоне. Баск.

В 2002 году начал играть и тренироваться в клубе «Чантреа». В 2005 году перешёл в футбольную школу «Атлетик» в Лесаму.
Он тренировался и играл в молодёжных командах «Атлетик Бильбао», прошёл категории от Infantil A до Juvenil A. В 2008 попадает в «Бильбао Атлетик» — резервную команду Атлетика, выступающее в Сегунде Б.

В первый раз Муньяин был вызван в главную команду на матч лиги против «Валенсии» на Месталье в последней игре сезона, но в итоге остался на трибунах. Его дебют в первой команде состоялся 30 июля 2009 в матче против «Янг Бойз», став в возрасте 16 лет самым молодым игроком в истории клуба. Его гол в том матче стал победным. Через два месяца Муньяин забил самый «молодой» гол в истории Примеры, в возрасте 16 лет и 289 дней поразив ворота «Реала Вальядолида». 8 марта 2012 года в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА забил в ворота «Манчестер Юнайтед», матч завершился со счетом 2:3 в пользу команды из Бильбао.

В сезоне 2010/11 был номинирован на премию Golden Boy вручающеюся лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.
В сезоне 2011/12, Икер снова был номинирован на Golden Boy.

Достижения 
«Атлетик Бильбао»
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2015, 2021

Личная жизнь 
Муньяин играет под 10 номером. Встречается с Андреа Соберон. 20 февраля 2015 года у Муньяина и его девушки родился сын, которого назвали в честь отца Икером.

На бутсах Муньяина нанесены его имя и имя брата Андони.

Статистика

Выступления за сборную 

Итого: 1 игра / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»